Оре́стес Кави́глия (; ,  — , Сан-Мигель-де-Тукуман) — аргентинский  и  классической эпохи кинематографа Аргентины.

Биография 
С 1934 года начал работать в театре. Играл Раскольникова в пьесе «Преступление и наказание» по Ф. Достоевскому (театр «Архентино»). С 1937 года занимался режиссёрской деятельностью. Поставил в Буэнос-Айресе антиклерикальную комедию «Господина Бога нет дома» Гомеса Масия. Современный фарс «Только не Пиранделло, ради бога» Энсо Алонса, «Путешествие» К. А. Гуриа.

Требуя в процессе создания спектакля тесного контакта драматурга и режиссёра, актёра и театрального предпринимателя, О. Кавиглия боролся за подъём национального театрального искусства.

Преподавал актёрское мастерство, используя теорию К. С. Станиславского.

С 1956 года работал в театре «Национальной комедии» (Монтевидео) вместе с М. Ксиргу.

Снимался в кино с 1936 года. Сыграл в 30 кинофильмах.

Умер в 1971 году. Похоронен на кладбище Ла-Чакарита.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Con las alas rotas
  — El Matrero (также сценарист)
  — Pueblo chico, infierno grande
  — Hay que casar a Ernesto
  — Al toque de clarín
  — Цирковая кавалькада / La cabalgata del circo
  — Mis cinco hijos

Актёр 
  — Мельгарехо / Melgarejo — Карлос Бертолини
  — Маламбо / Malambo
  — Цирковая кавалькада / La cabalgata del circo
  — Тряпичный мяч / Pelota de trapo''

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963.

Ссылки 
 

Похороненные на кладбище Ла-Чакарита